Mariko Shimizu (ur. 1974) – japońska zapaśniczka w stylu wolnym. Mistrzyni Azji, medalistka mistrzostw świata
 Mariko Shimizu – japiońska mangaka

Zobacz też